Кузнечинский — хутор в Кумылженском районе Волгоградской области России. Входит в состав Поповского сельского поселения. Население  чел. ().

История 
В соответствии с Законом Волгоградской области от 14 февраля 2005 года № 1006-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Кумылженского района и муниципальных образований в его составе» хутор вошёл в состав образованного Поповского сельского поселения.

География 
Расположен в западной части региона, в лесостепи, в пределах Хопёрско-Бузулукской равнины, являющейся южным окончанием Окско-Донской низменности, на реке Едовля.

Уличная сеть состоит из одного географического объекта: ул. Подгорная.

Абсолютная высота 70 метров над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 38 жителей мужчин и женщин — по 19 человек (50 % каждая когорта).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
русские составляли 90 % из общей численности населения в 48 чел..

Инфраструктура 
Развитое сельское хозяйство, личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Кумылженского района